Эль-Серро-де-Андевало () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Андевало. Занимает площадь 287 км². Население — 2483 человека (на 2010 год). Расстояние — 80 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 El Cerro de Andévalo
 El Cerro De Andévalo
 El periodista irreverente
 Peña El Papelito

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы